Martin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Martin County (Florida)
 Martin County (Indiana)
 Martin County (Kentucky)
 Martin County (Minnesota)
 Martin County (North Carolina)
 Martin County (Texas)